Jüdischer Friedhof Dielkirchen steht für:

 Alter jüdischer Friedhof (Dielkirchen)
 Neuer jüdischer Friedhof (Dielkirchen)